Internazionali d’Italia 2018, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2018 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 14–20 maja 2018 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 703 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 we Włoszech